
Termin -{GCP}- ima više značenja.

 -{OPN1MW}-, opsin 1
 -{CXCL8}-, -{GCP1}-
 -{CXCL6}-, -{GCP2}-